Derodontus är ett släkte av skalbaggar. Derodontus ingår i familjen barrlusbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Barrlusbaggar
Derodontus